Teoría germinal puede referirse a:
Teoría germinal de las enfermedades, de Louis Pasteur (1822-1895) y otros (la base de ciencias como la microbiología y la inmunología), opuesta a la teoría de la generación espontánea. Véase también Inmunidad (medicina)#Historia de las teorías de la inmunidad.
Teoría del plasma germinal, de August Weismann (1834-1914) para describir un componente de las células germinales que él propuso responsable de la herencia genética (el equivalente, a grandes rasgos, del ADN).